Трегер:

 Фамилия
 Трегер, Даниил Самуилович (1883—1961) — директор-полковник связи.
 Трегер, Михаил Ефимович (род. 1953) — российский поэт, автор-исполнитель.
 Трегер, Чарлз (1935—2023) — американский скрипач.

 Техника
 Трегер (устройство) — устройство для крепления геодезического инструмента на основании.

См. также 
 Трег
 Трегье